Директните елиминации на Лига Европа 2017/18 започват на 13 февруари 2018 г. и завършват на 26 май 2018 г. с финал на Парк Олимпик Лионе, Франция, за да реши шампионa на Лига Европа 2017/18. Общо 32 отбора се състезават в директните елиминации. 

Всички часове до 24 март 2018 г. (Шестнайсетинафиналте и Осминафиналите) са в CET (UTC+1), след това (четвъртфиналите, полуфиналите и финала) са в CEST (UTC+2).

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2017/18. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За 1/16 финалите поставени са 12 победителя от групите, както и 4 най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключено. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият ще се тегли на 11 декември 2017 г. в Нион, а мачовете са на 15 и 22 февруари 2018 г.

Двубои

Осминафинали 
От фазата на осминафиналите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор е домакин в първата среща. Жребият е на 23 февруари 2018 г. в Нион, а мачовете на 8 и 15 март 2018 г.

Четвъртфинали 
Жребият за четвъртфиналите е на 16 март 2018 г., а мачовете на 5 и 12 април 2018 г.

Полуфинали 
Жребият за полуфиналите е на 13 април 2018 г., а мачовете на 26 април и 3 май 2018 г.

Финал 
Финалът ще се играе на 16 май 2018 г. в Лион.

Източници 

Лига Европа